Łętownia :

 Łętownia (Leżajsk), localité polonaise de la gmina de Nowa Sarzyna
 Łętownia (Strzyżów), localité polonaise de la gmina de Strzyżów 
 Łętownia (Petite-Pologne), localité polonaise de la gmina de Jordanów
 Łętownia (Przemyśl), localité polonaise de la gmina et du powiat de Przemyśl 
 Łętownia-Gościniec, localité polonaise de la gmina de Nowa Sarzyna